Americana kan syfta på:

Americana (kultur) – ett samlingsbegrepp för kulturella skapelser i USA 
 Americana (musik) – euro-amerikansk folkmusik
 Americana (musikalbum av Neil Young och Crazy Horse) – ett musikalbum med Neil Young & Crazy Horse, innehållandes covers på amerikanska folksånger 
 Americana (musikalbum) – ett musikalbum med The Offspring
 "Americana" – en låt på musikalbumet Americana med The Offspring
 Americana (video) – en video av The Offspring
 Encyclopedia Americana – ett uppslagsverk

Geografi

Brasilien 

 Americana, São Paulo, kommun, 
 Americana, São Paulo (ort), ort,

Se även 
 Amerika (olika betydelser)
 American
 Amerikansk